Southmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Southmont (North Carolina)
 Southmont (Pennsylvania)